Jürgen Richolff ist der Name folgender Personen:

 Jürgen Richolff der Ältere (auch Georg Richolff; † 1516?), deutscher Buchdrucker
 Jürgen Richolff der Jüngere (auch Georg Richolff; 1494–1573), deutscher Buchdrucker